Montecristo o Monte Cristo hace referencia a varios artículos:

Literatura 
 El conde de Montecristo, novela escrita por Alejandro Dumas padre;

Películas
 The Count of Monte Cristo (película de 2002), película basada en la novela homónima.
 El conde de Montecristo (1998), película basada en la novela homónima;
 El conde de Montecristo (película de 1975), dirigida por David Greene
 El conde de Montecristo (película de 1953), dirigida por León Klimovsky.

Lugares
 Isla de Montecristo, en Italia;
 Monte Cristo, localidad de la Argentina;
 Montecristo (Bolívar), localidad de Colombia;
 Parque Nacional Montecristo,  reserva natural protegida en El Salvador;
 Parque nacional Montecristo Trifinio, reserva natural protegida en Honduras.

Televisión
 Montecristo (telenovela argentina) (2006);
 Montecristo (telenovela chilena) (2006);
 Montecristo (telenovela mexicana) (2006-2007);
 Montecristo (telenovela colombiana) (2007-2008);
 Gankutsuō: El conde de Montecristo, serie de animé;

Nombres comerciales 
 Montecristo (puro), marca de cigarros cubanos.
 Monte Cristo, marca venezolana de trajes para caballeros y de su respectiva franquicia.
 Monte Cristo, marca costarricense de Sala de Eventos en Cartago.
 Monte Cristo Multimedia, marca francesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos fundada en 1995 y cerrada en 2010.

Además 
 Monte Cristo sándwich, tipo de emparedado;
 Guillermo Zuluaga "Montecristo" (1924-1997), actor y humorista colombiano.